Morassi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Morassi, italienischer Skibergsteiger und Bogenbiathlet
 Andrea Morassi (* 1988), italienischer Skispringer
 Antonio Morassi (1893–1976), italienischer Kunsthistoriker
 Gio Batta Morassi (Giovanni Battista Morassi; 1934–2018), italienischer Geigenbauer

 Kestie Morassi (* 1978), australische Schauspielerin 
 Mauro Morassi (1925–1966), italienischer Filmregisseur
 Simeone Morassi (* 1968), italienischer Geigenbauer